Swederus kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Swederus
 Magnus Bernhard Swederus
 Nils Samuel Swederus

Robotskapade auktorsförkortningar